Panaríti kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Panarítis, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Panaríti (ort i Grekland), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar